Митрополи́т Дании́л (, в миру Дави́д Григо́рьевич Датуашви́ли, ; род. 29 мая 1955, Тбилиси, Грузинская ССР) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Чиатурский и Сачхерский. В 1992—2010 — управляющий Сухумо-Абхазской епархией.

Биография 
4 июня 1983 года был рукоположён в сан диакона. 28 августа 1985 года был рукоположён в священника.

В 31 октября 1991 года пострижен в монашество с именем Даниил в честь пророка Даниила.

22 мая 1992 года хиротонисан во епископа Бодбийского.

Во главе Сухумской и Абхазской епархии 
С 17 октября 1992 года — епископ Сухумский и Абхазский Грузинской православной церкви.

14 октября 1993 году возведён в сан архиепископа.

В 1997—2002 годах — председатель Отдела миссии и евангелизации Грузинской Патриархии.

С 1995 по 1998 года временно управлял Зугдидской и Цаишской епархией.

28 ноября 2000 году был возведён в сан митрополита.

В своём первом за 12 лет послании пастве Цхум-Абхазской епархии на Пасху 2004 года он писал: «Воссоединение Абхазии с Грузией — это единственный установленный Богом путь к развитию Абхазии и спасению абхазов».

Во главе Чиатурской и Сачхерской епархии 
С 2002 года, продолжая носить титул митрополита Сухумского и Абхазского, управлял Чиатурской и Сачхерской епархией.

21 декабря 2010 года официально освобождён от управления Абхазской епархией, переданной под управление патриарха-католикоса Илии II, и назначен митрополитом Чиатурским и Сачхерским.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Митрополиты Грузинской православной церкви
Православие в Абхазии